Sinding Sogn henviser til flere artikler:
 Sinding Sogn (Silkeborg Kommune) – et sogn i Silkeborg Kommune og i Silkeborg-Ry Provsti
 Sinding Sogn (Herning Kommune) – et sogn i Herning Kommune og i Herning Provsti